Алджамейн Антуан Стерлинг (; ) — американский боец смешанного стиля, представитель легчайшей весовой категории. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2011 года. С 7 марта 2021 года является действующим чемпионом UFC в легчайшем весе. Стал первым бойцом в истории этой организации, получившим чемпионский титул из-за дисквалификации соперника. Занимает 8 строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории ().

Биография 
Алджамейн Стерлинг родился 31 июля 1989 года в городе Юниондейл, штат Нью-Йорк. Имеет ямайские корни.

Во время учёбы в местной старшей школе начал заниматься борьбой, затем продолжил бороться в университете, неоднократно принимал участие в различных студенческих соревнованиях, в частности, дважды получал статус всеамериканского спортсмена в третьем дивизионе Национальной ассоциации студенческого спорта.

Заинтересовался смешанными единоборствами после знакомства с Джоном Джонсом, с которым состоял в одной борцовской команде в колледже. С 2009 года выступал в ММА на любительском уровне, выиграв шесть поединков и потерпев одно единственное поражение. Проходил подготовку в зале Serra-Longo Fight Team под руководством известного бойца Мэтта Серры, от которого впоследствии получил чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу.

Начало профессиональной карьеры 
Дебютировал в ММА на профессиональном уровне в апреле 2011 года, выиграв у своего соперника единогласным решением судей. В том же году завоевал титул чемпиона Ring of Combat в легчайшей весовой категории, победив раздельным решением Клаудио Ледесму, и присоединился к промоушену Cage Fury Fighting Championships, где одержал в общей сложности пять побед, в том числе выиграл и трижды защитил пояс чемпиона.

Ultimate Fighting Championship 
Имея в послужном списке восемь побед без единого поражения, Стерлинг привлёк к себе внимание крупнейшей бойцовской организации мира Ultimate Fighting Championship и в 2014 году подписал с ней долгосрочный контракт. Дебютировал в октагоне UFC в том же году, выиграв единогласным решением у такого же новичка Коди Гибсона, затем отметился победой техническим нокаутом над Уго Вианой.

В 2015 году добавил в послужной список победы над такими бойцами как Такэя Мидзугаки и Джонни Эдуарду.

В мае 2016 года потерпел первое поражение в профессиональной карьере. В противостоянии с Брайаном Карауэем доминировал в первом раунде, но затем устал и в двух следующих раундах выглядел хуже, в результате чего судьи раздельным решением отдали победу его сопернику.

В 2017 году Стерлинг провёл четыре боя: раздельным решением уступил Рафаэлу Асунсану, единогласным решением выиграл у Аугусту Мендиса и Ренана Барана, оказался в нокауте в поединке с Марлоном Мораисом.

Несмотря на проигрыши, Алджамейн Стерлинг продолжил активно выходить в клетку. Так, в 2018 году он по очкам победил Бретта Джонса и досрочно Коди Стаманна. На Стаманне боец применил достаточно редкий рычаг колена, который порталом MMAjunkie.com впоследствии был признан лучшим приёмом года.

В 2019 году Стерлинг взял верх единогласным решением над Джимми Риверой и Педру Муньюсом.

6 июня 2020 года на UFC 250 победил в первом раунде удушающим приёмом Кори Сэндхэгена.

7 марта 2021 года встретился с Петром Яном на UFC 259 в бою за титул чемпиона UFC в легчайшем весе и одержал победу в связи с дисквалификацией россиянина из-за запрещённого удара коленом в голову. По мнению многих фанатов UFC, и ряда журналистов, экспертов, а также действующих, и бывших бойцов UFC, Стерлинг симулировал травму и нелегально выиграл бой.

На UFC 267 должен был провести реванш с Петром Яном, однако американец отказался от второго поединка против россиянина из-за травмы шеи.

6 января 2022 года стало известно, что 5 марта 2022 года на UFC 272 в Лас-Вегасе пройдет матч-реванш с Петром Яном за титул Чемпиона UFC в легчайшем весе. Позднее, 11 января 2022 года, стало известно, что бой будет перенесён на апрель. 12 января 2022 года появилась информация, что бой будет соглавном на UFC 273.

Статистика в профессиональном ММА 

|Победа
|align=center|22-3
| Ти Джей Диллашоу
|Технический нокаут (удары)
|UFC 280
|
|align=center|2
|align=center|3:44
|Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
|Победа
|align=center|21-3
| Пётр Ян
|Раздельное решение
|UFC 273
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Джексонвилл, США
|
|-
|Победа
|align=center|20-3
| Пётр Ян
|Дисквалификация (удар коленом в голову соперника, находившегося на трёх точках опоры)
|UFC 259
|
|align=center|4
|align=center|4:29
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|19-3
| Кори Сэндхэген
|Сдача (удушение сзади)
|UFC 250
|
|align=center|1
|align=center|1:28
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|18-3
| Педру Муньюс
|Единогласное решение
|UFC 238
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Чикаго, США
|
|-
|Победа
|align=center|17-3
| Джимми Ривера
|Единогласное решение
|UFC on ESPN: Ngannou vs. Velasquez
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Финикс, США
|
|-
|Победа
|align=center|16-3
| Коди Стаманн
|Сдача (рычаг колена)
|UFC 228
|
|align=center|2
|align=center|3:42
|Даллас, США
|
|-
|Победа
|align=center|15-3
| Бретт Джонс
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Barboza vs. Lee
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Атлантик-Сити, США
|
|-
| Поражение
|align=center| 14-3
| Марлон Мораис
|Нокаут (удар коленом)
|UFC Fight Night: Swanson vs. Ortega
|
|align=center|1
|align=center|1:07
|Фресно, США
|
|-
|Победа
|align=center|14-2
| Ренан Баран
|Единогласное решение
|UFC 214
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Анахайм, США
|
|-
|Победа
|align=center|13-2
| Аугусту Мендис
|Единогласное решение
|UFC on Fox: Johnson vs. Reis
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Канзас-Сити, США
|
|-
|Поражение
|align=center|12-2
| Рафаэл Асунсан
|Раздельное решение
|UFC on Fox: Shevchenko vs. Peña
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Денвер, США
|
|-
|Поражение
|align=center| 12-1
| Брайан Карауэй
|Раздельное решение
|UFC Fight Night: Almeida vs. Garbrandt
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|12-0
| Джонни Эдуарду
|Сдача (гильотина)
|UFC Fight Night: Namajunas vs. VanZant
|
|align=center|2
|align=center|4:18
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|11-0
| Такэя Мидзугаки
|Сдача (треугольник руками)
|UFC on Fox: Machida vs. Rockhold
|
|align=center|3
|align=center|2:11
|Ньюарк, США
|
|-
| Победа
|align=center| 10-0
|  Уго Виана
| Технический нокаут (удары руками)
| UFC Fight Night: Cerrone vs. Miller
| 
|align=center| 3
|align=center| 3:50
|Атлантик-Сити, США
|
|-
| Победа
|align=center| 9-0
|  Коди Гибсон
| Единогласное решение
| UFC 170
| 
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
|align=center| 8-0
|  Джоэл Робертс
| Сдача (удушение сзади)
| CFFC 30: Sterling vs. Roberts
| 
|align=center| 1
|align=center| 1:49
|Кинг-оф-Пруссия, США
| 
|-
| Победа
|align=center| 7-0
|  Сидемар Онорио
| Сдача (удушение сзади)
| CFFC 16: Williams vs. Jacoby
| 
|align=center| 2
|align=center| 4:05
|Атлантик-Сити, США
| 
|-
| Победа
|align=center| 6-0
|  Кейси Джонсон
| Сдача (удушение сзади)
| CFFC 14: No Mercy
| 
|align=center| 3
|align=center| 2:11
|Атлантик-Сити, США
| 
|-
| Победа
|align=center| 5-0
|  Шон Сантелла
| Единогласное решение
| CFFC 11: Danger Zone!
| 
|align=center| 5
|align=center| 5:00
|Атлантик-Сити, США
| 
|-
| Победа
|align=center| 4-0
|  Эван Хмельски
| Технический нокаут (удары руками)
| CFFC 10: Black Eye
| 
|align=center| 1
|align=center| 4:58
|Атлантик-Сити, США
| 
|-
| Победа
|align=center| 3-0
|  Клаудио Ледесма
| Раздельное решение
| Ring of Combat 36
| 
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Атлантик-Сити, США
| 
|-
| Победа
|align=center| 2-0
|  Харли Леймбах
| Сдача (удушение сзади)
| EFC: Bragging Rights 2
| 
|align=center| 1
|align=center| 4:01
| Эри, США
|
|-
| Победа
|align=center| 1-0
|  Сержиу да Силва
| Единогласное решение
| UCC 4: Supremacy
| 
|align=center| 3
|align=center| 5:00
| Морристаун, США
|

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Бойцы смешанных единоборств США
Действующие бойцы UFC
Чемпионы Ultimate Fighting Championship
Выпускники Университета штата Нью-Йорк в Кортленде